«Estación (de) Francia» - «Estación (de) La Francia» - puede referirse a:

Estaciones 
 Estación de Francia, en Barcelona, España.
 Estación La Francia del Ferrocarril General Belgrano, en Córdoba, Argentina.
 Estación Francia del Metrobús de la ciudad de México.
 Estación Francia del Tren Limache-Puerto, en esa ciudad de Chile.